Ким Дэвис (): Дэвис, Ким — солистка группы Eruption.
 Дэвис, Ким — гитарист группы Point Blank.
  — канадская певица и сочинительница песен в жанрах R&B и регги.
 Дэвис, Ким — американская чиновница, в 2015 году отказавшаяся выдавать свидетельства о браке однополым парам.
  — канадский хоккеист.